Meninx ist:

 die medizinische Bezeichnung der Hirnhaut
 der antike Name der Insel Djerba